Newfoundland and Labrador Provincial Men’s Curling Championship 2008, prowincjonalne mistrzostwa Nowej Fundlandii i Labradoru mężczyzn w curlingu odbyły się w dniach 13-10 lutego 2008 w Labrador City, na lodowisku Carol Curling Club.

W turnieju rywalizowało ze sobą 10 drużyn, zostały one wyłonione w rywalizacji strefowej (odbył się tylko turniej strefy centralnej, gdzie wyłoniono 2 drużyny) pozostałe zespoły zakwalifikowały się do mistrzostw prowincji z turnieju open. W  NL Provincial Men’s Curling Championship 2008 brały udział drużyny z 2 stref.

Mistrzostwa wygrał ponownie Brad Gushue (mistrz olimpijski 2006) i reprezentował prowincję na Tim Hortons Brier 2008.



Drużyny

Wyniki

Klasyfikacja końcowa

Play-off

Finał
10 lutego; 19:00

Półfinał
10 lutego; 11:00

Tie-breaker
9 lutego; 14:30

Round Robin

Sesja 1.
5 lutego; 14:30

Sesja 2.
5 lutego; 20:00

Sesja 3.
6 lutego; 9:30

Sesja 4.
6 lutego; 14:30

Sesja 5.
6 lutego; 20:00

Sesja 6.
7 lutego; 9:30

Sesja 7.
7 lutego; 14:30

Sesja 8.
7 lutego; 20:00

Sesja 9.
8 lutego; 9:30

Sesja 10.
8 lutego; 14:30

Sesja 11.
8 lutego; 20:00

Sesja 12.
9 lutego; 9:30

Linki zewnętrzne 
Związek Curlingowy Nowej Fundlandii i Labradoru 

2008
2008 w curlingu